33 шахова Олімпіада проходила з 26 вересня по 13 жовтня 1998 року в Росії, місті Еліста. 

У змаганнях взяли участь 110 команд (Росія, до складу якої входить Калмикія, була представлена чотирма командами. Зокрема четверта команда під російським стягом, була збірною Калмикії). У турнірі взяло участь 634 шахісти, серед яких 171 гросмейстер та 132 міжнародних майстри.

Було зіграно 2680 партій (Результати 13-х ігор були скасовані) за швейцарською системою в 13 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухгольца → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 100 хвилин, потім 50 хвилин на наступні 20 ходів, потім 10 хвилин до кінця гри. Якщо гра продовжувалась - 30 секунд на кожен наступний хід.

На цій Олімпіаді чоловіча збірна України, здобула чергову свою олімпійську нагороду - бронзову.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 
Ігри збірної України на 33 Олімпіаді

Шахові олімпіади
1998 у шахах
1998 у Росії
Шахи в Росії
Еліста
Вересень 1998
Жовтень 1998